2. Zagrebačka liga je bila liga 6. stupnja nogometnog prvenstva Jugoslavije za sezonu 1973./74. 
Sudjelovalo je 14 klubova, a prvak je bla "Sloga" iz Odre.

Ljestvica

Rezultatska križaljka 

 Izvori:

Poveznice 
 Prvenstva Zagrebačkog nogometnog podsaveza
 Zagrebački nogometni podsavez

Izvori 
 nk-maksimir.hr, NK "Maksimir" - 2. Zagrebačka liga 1973./74. , pristupljeno 23. prosinca 2017.  
 Brano Mesarić, Josip Ljubić: 70 godina nogometa u Jarunu, Gajevu i Staglišću : 1921. – 1991., Zagreb, 1991., str. 63   

1973-74
1973-74 Zagreb
Zagreb-2